Minh Châu (Hưng Yên)
 Minh Châu (Hanoi)
 Minh Châu (Thái Bình)
 Minh Châu (Quảng Ninh)
 Minh Châu (Thanh Hóa)